Marshall County er navnet på 12 counties i USA:

 Marshall County, Alabama
 Marshall County, Illinois
 Marshall County, Indiana
 Marshall County, Iowa
 Marshall County, Kansas
 Marshall County, Kentucky
 Marshall County, Minnesota
 Marshall County, Mississippi
 Marshall County, Oklahoma
 Marshall County, South Dakota
 Marshall County, Tennessee
 Marshall County, West Virginia